Viinaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viinaluoto, Borgå, Nyland, 
 Viinaluoto, Nyslott, Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar